RTL7 est le nom de deux stations de télévision appartenant à RTL Group :
 RTL 7 (Pays-Bas)
 RTL7 (Pologne)

Homonymie